Биран се може односити на:
Биран, градић на Куби
Биран, село у Француској